River Styx steht für:

 River Styx (Ohio), Ort in Ohio, Vereinigte Staaten
 River Styx (Musiker), britischer Rap-Poet und Musikproduzent
 River Styx Magazine, amerikanisches Literatur- und Kunstmagazin 

Siehe auch:
 Styx River